Ann Fetter Friedlaender (1938-1992) – economista statunitense
 Benedict Friedlaender (1866-1908) – sociologo, sessuologo, economista vulcanologo e fisico tedesco
 Fritz von Friedlaender-Fuld (1858-1917) – politico tedesco
 Johnny Friedlaender (1912-1992) – pittore tedesco-francese
 Julius Friedlaender (1858-1913) – pittore danese
 Immanuel Friedlaender (1871-1948) – geologo tedesco
 Max Friedlaender (1852-1934) – filosofo, musicologo e compositore tedesco
 Salomo Friedlaender (1810-1861) – filosofo, poeta e scrittore tedesco

Variante "Friedländer" 
 Camilla Friedländer (1856-1928) – pittrice austriaca
 Saul Friedländer (1932) – storico israeliano